Ксенократ (, 396 до н. э. — 314 до н. э.) — древнегреческий философ из Халкидона Вифинского (на Боспоре), ученик Платона, схоларх Академии с 339 до н. э. по 314 до н. э.

Биография 
Ксенократ был родом из Халкидона на Босфоре.

Смолоду он стал слушателем Платона. Сопровождал своего учителя во время повторного посещения Платоном Сицилии. После смерти
Платона вместе с Аристотелем покинул Академию. Отличался холодностью к удовольствиям, неподкупностью, которая была отмечена Филиппом II Македонским, если верить Диогену Лаэртскому.

После поражения афинян в Ламийской войне участвовал в 322 году до н. э. в посольстве к Антипатру.

Плутарх в жизнеописании Гая Мария приводит легенду, что Ксенократ отличался мрачным нравом, и Платон советовал ему для исцеления приносить жертвы харитам.

Учение 
В своём учении он, если судить по свидетельствам различных авторов (из его собственных сочинений не сохранилось ничего), напирал особенно на пифагорейские элементы в философии Платона, содержащиеся в диалоге «Тимей»: единство и двойственность признавал началом всех вещей, душу определял как самодвижущееся число, много занимался демоническими и божественными существами, находя их и в стихиях, к числу которых, вместе с Филолаем, присоединял «пятое тело» — эфир.

Первый разделил философию на физику, этику и логику.

Вошедшие в доксографические компендии «мнения» Ксенократа были очень популярны в период Среднего платонизма.

Список его сочинений приводит Диоген Лаэртский (IV, 2).

Примечания

Литература 
 Дёмин Р. Н. Девятиэлементная матрица у Платона, Ксенократа и в текстах древнекитайской культуры // AKADHMEIA: Материалы исследования по истории платонизма. Межвузовский сборник. Вып. 1. СПб., 1997. С.117-120.
 Диллон Дж. Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии (347—274 гг. до н. э.). Пер. с англ. Е. В. Афонасина. СПб., 2005. С.108-181.
 Мочалова И. Н. Ксенократ Халкедонский как интерпретатор диалогов Платона // Универсум платоновской мысли: Вопросы познания. Процедуры правильного мышления. Докса и ноэсис. СПб., 1997. С.86-94.
 Мочалова И. Н. Философия ранней Академии. СПб., 2007.
 Мочалова И. Н. От Ксенократа к Аристотелю: формирование физики как теоретической науки в Академии Платона // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. СПб., 2012. — № 3. Том 2. Философия. — С. 19-30. — ISSN 1818-6653.
 Boyance P. Xénocrate et les Orphiques //Revue des études anciennes. 1948. 50: 218—231.
 Pines S. A new fragment of Xenocrates and its implications //Transactions of the American Philosophical Society. 1961. 51: 3-33.
 Isnardi Parente M., Le Perì ideon d’Aristote: Platon ou Xénocrate?, «Phronesis» 26 (1981), pp. 135—152.

Ссылки 
 Ксенократ
 

Сколархи Академии
Древнегреческие философы
Философы Древней Греции
Философы IV века до н. э.